Dobenecker ist der Familienname folgender Personen:

 Catharina Margarethe Dobenecker (1649–1683), Dichterin des Barock
 Otto Dobenecker (1859–1938), deutscher Pädagoge und Diplomatiker